Вепш () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вадовицкий повят, Малопольское воеводство. Население — 11 476 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Фрыдрыховице
 Гералтовице
 Гералтовички
 Нидек
 Пшибрадз
 Вепш

Соседние гмины 
 Андрыхув
 Кенты
 Гмина Осек
 Полянка-Велька
 Пшецишув
 Томице
 Вадовице
 Затор

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Малопольского воеводства